Griechisches Volk steht für:
 die Griechen als Ethnie
 Gemeinschaft der Menschen, die die griechische Staatsangehörigkeit besitzen